Thetidia obsoleta är en fjärilsart som beskrevs av Burrows 1900. Thetidia obsoleta ingår i släktet Thetidia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
obsoleta